Батецкая:
 Батецкая (или Батецкий) — посёлок, административный центр Батецкого района Новгородской области;
 Батецкая (станция) — железнодорожная станция в этом посёлке.